Triramulispora är ett släkte av svampar. Triramulispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Triramulispora